Иванишвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
Бера Иванишвили (род. 1994) — грузинский певец, автор песен, международная поп-звезда, хип-хоп и R & B-исполнитель, известный своим мононимом Бера. Сын Бидзины Иванишвили

Бидзина Иванишвили (род. 1956) — грузинский миллиардер и политик

Георгий Иванишвили (род. 1989) — грузинский футболист.